Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Agosta, d'après la bataille d'Agosta, une bataille navale qui opposa la flotte française à une flotte combinée espagnole et hollandaise durant la guerre de Hollande en 1676 : 

 Agosta, un sous-marin de la classe 1 500 tonnes ;
 Agosta, le navire de tête de la classe Agosta.

Nom de bateau de la Marine française